Het Land van Aelst (1859 - 1914), een daensistisch tijdschrift
 Het Land van Aelst (1931 - 1935), een Vlaams-nationalistisch tijdschrift